August Schmidt, francuski duchowny
 August Schmidt, niemiecki związkowiec
 August Schmidt (1895–1971), estoński dyplomata, poseł, później jako August Torma
 August Schmidt (1892–1972), niemiecki generał porucznik
 August Schmidt (1883–1955)), niemiecki generał artylerii przeciwlotniczej